Arthur Abele (1986-), athlète allemand.

 Abele, nom néerlandais de Labliau, dans la province de hainaut ; 
 Abele, nom néerlandais d'Abeele, dans la province de Flandre-Occidentale et dans le département du Nord.

Abele ou Abelé peut aussi désigner :
 Abele spelen, pièces profanes en moyen-néerlandais ;

Références